Alexis Avakian (1978-), musicien et compositeur français ;
 Aram Avakian (1926-1987), cinéaste américain ;
 Bob Avakian (1943-), maoïste américain ;
 Edouard Avakian (1934-1991), homme politique arménien.